Tanzanapseudes är ett släkte av kräftdjur. Tanzanapseudes ingår i familjen Tanzanapseudidae. 

Tanzanapseudes är enda släktet i familjen Tanzanapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanzanapseudes